Квятковский, Александр:
 Квятковский, Александр Александрович (1853 — 1880) — революционер, член Исполнительного комитета «Народной воли».
 Квятковский Александр Александрович (1878—после 1928) — русский революционер, большевик. Сын А. А. Квятковского (1853—1880).
 Квятковский, Александр Павлович (1888 — 1968) — русский поэт и литературовед, участник группы конструктивистов, теоретик стиха, автор «Поэтического словаря».